Меморіал Штейна 2000— міжнародний двоколовий шаховий турнір присвячений пам'яті Леоніда Штейна, який проходив з 11 по 22 травня 2000 року у Львові.

Переможцем турніру став Василь Іванчук.

Інформація про турнір 
Категорія турніру — XVII (середній рейтинг  — 2656,5).

Директор турніру — Адріан Михальчишин (Львів), головний суддя — Віктор Карт (Львів).

Призовий фонд основного турніру — 12 000 $.

Розклад змагань:

• Ігрові дні: 12-16, 18-22 травня 2000 року.

• Вихідний день: 17 травня 2000 року.

Учасники 
 Василь Іванчук (, 2709)  — 8
 Борис Гельфанд (, 2692)  — 13
 Михайло Красенков (, 2661)  — 26
 Віктор Корчной (, 2659)  — 28
 Олександр Бєлявський (, 2640)  — 39
 Олег Романишин (, 2578)  — 141

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2000 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Турнір В 
Окрім основного турніру, також проводився гросмейстерський турнір 10 категорії переможцем якого став — Андрій Максименко.

Турнірна таблиця (Група В)

Література 
 Газета «Команда», 5 квітня 2000 року, стор.16
 Газета «Команда», 16 травня 2000 року, стор.16
 Газета «Команда», 17 травня 2000 року, стор.16
 Газета «Команда», 23 травня 2000 року, стор.16

Посилання 
 Партії турніру на chessgames.com 
  Турнір в архіві ruschess.com 
 До побачення, Супертурніре! І до нових зустрічей… 
 Таблиця турніру на chessfocus.com

Примітки 

Шахові турніри 2000
Спортивні змагання у Львові
2000 в Україні
 Травень 2000